Der Indianer steht für:

 Der Indianer (1970), ein US-amerikanischer Spielfilm von Carol Reed
 Der Indianer (1988), ein deutscher Dokumentarfilm von Rolf Schübel
 Der Indianer (2009), niederländischer Spielfilm von Ineke Houtman

Siehe auch:
 Hauptartikel Indianer
 Indianer (1940), ein deutscher Dokumentarfilm von Ernst R. Müller und Gerd Philipp